Соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 21 июля. Приняли участие 22 спортсмена из 10 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Прыжки в высоту на Олимпийских играх